Bönninghausen steht für:

 Bönninghausen (Geseke), ein Ortsteil der Stadt Geseke im Bundesland Nordrhein-Westfalen
 Haus Bönninghausen (Eickel), Wasserburg im Wanne-Eickeler (heute Herne) Stadtteil Eickel

Adelsgeschlechter:
 Bönninghausen (baltisches Adelsgeschlecht), aus Westfalen stammendes, in Riga ansässiges Adelsgeschlecht
 Bönninghausen (westfälisches Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht aus Bönninghausen (Geseke)
 Bönninghausen gen. Budberg, westfälisch-baltisches Adelsgeschlecht aus Benninghausen (Lippstadt)

Bönninghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Fjodorowitsch von Budberg-Bönninghausen (1817–1881), russischer Diplomat deutschbaltischer Herkunft
 August Joseph von Bönninghausen (1841–1912), Arzt und Sanitätsrat in Bocholt
 August von Bönninghausen (Mediziner) (1841–1912), preußischer Offizier und Arzt
 August von Bönninghausen (1831–1904), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Carl Ludwig von Budberg gen. Bönninghausen (1775–1829), russischer Generalmajor
 Clemens Maria Franz von Bönninghausen (1785–1864), preußischer Verwaltungsbeamter und Homöopath

 Hermann von Bönninghausen (1888–1919), Leichtathlet, Olympiateilnehmer 1908 und 1912
 Inge von Bönninghausen (* 1938), deutsche Journalistin und Leiterin von „Frau TV“ des WDR
 Julius von Bönninghausen (1835–1889), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Lothar Dietrich von Bönninghausen (1598–1657), Feldmarschallleutnant im Dreißigjährigen Krieg
 Otto Bernhard von Budberg-Bönninghausen (1850–1907), deutsch-baltischer Politiker, Ritterschaftshauptmann und Gutsbesitzer

 Woldemar Dietrich von Budberg-Bönninghausen (1740–1784), deutschbaltischer Maler und Zeichner 

Siehe auch:
 Boennighausen
 Bönninghaus
 Budberg